Das Mixed der Australian Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Todd Woodbridge und Arantxa Sánchez-Vicario. Das Finale gewann die Paarung Andrei Olchowski und Larisa Neiland in  Sätzen gegen Todd Woodbridge und Helena Suková.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1994